

Wiskunde
 Equivalentierelatie (∼), een binaire relatie tussen twee elementen uit een verzameling
 Equivalente matrices
 Equivalente metrieken, zie Afstand (wiskunde)#Equivalentie van metrieken
 Equivalente absolute waarden, zie Absolute waarde#Equivalentie van absolute waarden
 Equivalente normen, zie Norm (vector)#Equivalentie van normen

Cartografie 
 equivalente of oppervlaktegetrouwe projectie

Natuurkunde
 Equivalentieprincipe, stelt dat massa uit de eerste wet van Newton equivalent is met de zware massa uit de gravitatiewet van Newton

Logica
 Logische equivalentie, twee proposities hebben dezelfde logische betekenis
 Dan en slechts dan als, een algemeen gebruikte uitdrukking om equivalentie van twee uitspraken aan te geven

Scheikunde
 Equivalent (scheikunde), geeft aan in welke mate een stof bindingen kan aangaan met andere stoffen

Taalkunde
Equivalent kan in de taalkunde twee dingen betekenen:
 Een woord of woordgroep in een taal die naar precies hetzelfde concept als een andere woord of een andere woordgroep in dezelfde taal verwijst; zie Equivalent (taalkunde).
 Een woord of woordgroep in een bepaalde taal die naar precies hetzelfde concept in een andere taal verwijst; zie vertaalequivalent.